Майк Модано е американски състезател по хокей на лед.

Кариера 
Майк Модано започва кариерата си през 1988 г. в Минесота Норт Старс. През 1993 г. започва да играе за Далас Старс, където отбелязва 50 гола и 43 асистенции за 82 мача. През 1998/ 1999 г. вдига купата Стенли. В плейофите отбелязва 5 гола и 18 асистенции. Следващата година отбелязва 10 гола и 13 асистенции в плейофите, но Далас завършват 2-ри след Ню Джързи Девилс. През 2007/ 2008 г. става най-добрия американец за всички времена.

Личен живот 
На 30 ноември 2006 г. Уила Форд обявява, че нейният дългогодишен приятел Майк Модано ѝ предложил да се сгодят в Деня на благодарността. Те се женят в Атина на малка церемония на 25 август 2007 г.

Майк Модано има фондация, която помага на деца и родители срещу насилието. През 90-те години на ХХ век основава и модна линия.

Участва във филма „The Mighty Ducks“. Той казва само две изречения на Емилио Естевес: „Мислех, че си фермер“ и „По-спокойно“!.

Модано е и голф играч. Вечерта на мача между Далас и Анахайм, когато изравнява рекорда за най-добър американски играч, организациите на двата отбора му правят подарък, който е съставен от голф принадлежности. С неговия приятел хокеист Брет Хъл са партньори на голф.

Купи и постижения 
 НХЛ 1989 – 1990 г. – в отбора на Дебютиращите;
 НХЛ 2000 г. – втори най-добър отбор (всички звезди) в хокея;
 НХЛ в отбора на звездите в хокея – 1993, 1998, 1999, 2000, 2003 (Като капитан на Западната конференция), 2004, 2007 (като специален гост), 2009 г.;
 НХЛ шампион – 1998/ 1999 г.

Рекорди 
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за играни мача (1400);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за вкарани голове (543);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за направени асистенции (786);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за точки (1329);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за играни мачове в плейофите (174);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за вкарани гола в плейофите (58);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за направени асистенции в плейофите (87);
 Минесота Норт Старс/Далас Старс – рекорд за точки в плейофите (145);
 Национален рекорд за американски играч – най-много вкарани голове (543);
 Национален рекорд за американски играч – най-много точки (1329);
 Национален рекорд за американски играч – най-много точки в плейофите (145).

Статистика за кариерата

Вижте също 
 Статистика

Източници 

 stars.nhl.com
 Личен уебсайт

Американски хокеисти на лед
Мичиганци